Luigi de Magistris ist der Name folgender Personen:

* Luigi de Magistris (Kardinal) (1926–2022), italienischer Geistlicher
 Luigi de Magistris (Politiker) (* 1967), italienischer Jurist und Politiker